Ло Ле (более известен как Ло Лье) (; , гор. Пематангсиантар, Индонезия — , Шэньчжэнь, Китай) — гонконгский киноактёр, режиссёр, сценарист, продюсер, постановщик боевых сцен.

Биография 
Ло родился в Индонезии в 1939 году в кантонской семье и перебрался в юности в Гонконг, где посещал школу боевых искусств, оттачивая своё мастерство.

В 1962 году он начал работать на кинокомпанию братьев Шао. К 1969 году он стал первой суперзвездой кунг-фу-фильмов, одной из предтеч легендарного Брюса Ли (наряду с Джимми Ван Юем).

Ло сыграл более 220 ролей, в молодости играл харизматичные положительные роли (например, в фильме 1969 года «Неукротимый кулак»), но большинство его ролей за карьеру были отрицательными.

В 1980-х годах был режиссёром нескольких фильмов (самый известный из которых лента 1980 года «Клан Белого лотоса», популярный в советских видеосалонах, где Ло сыграл харизматическую роль главного отрицательного персонажа, противостоящего герою Гордона Лю).

В девяностые годы активно работал на телевидении, пока не завершил карьеру по состоянию здоровья. Последний фильм с его участием — «Стеклянные слёзы» — вышел в 2001 году.

Ло Ле был женат четыре раза, второй женой Ло была сестра режиссёра Стенли Тонга.

Умер Ло Ле в 2002 году в городе Шэньчжэнь от сердечного приступа.

Фильмография

Ссылки 
 Фильмография на сайте lovehkfilm.com
 Lo Lieh на сайте hkmdb.com
 Lo Lieh на сайте hkcinemagic.com